Уводь может означать:

 Уводь — река, приток Клязьмы.
 Уводь — деревня в Ивановском районе Ивановской области.